Димитър Периклиев Дудулов е български учен астроном.

Биография 
Димитър Дудулов е роден в западномакедонския град Струга в 1894 година. Син е на учителя Перикъл Дудулов и Аспасия Иванова Чакърова. Негов брат е скулпторът Анастас Дудулов. Занимава се с астрономия и от 1927 година преподава във Физико-математическия факултет на Софийския университет. Автор е на повече от 10 научни труда в областта на астрономията. Той пръв определя географската ширина на Обсерваторията.

Активист е на Стружкото благотворително братство.

Негови архиви се съхраняват в Държавна агенция „Архиви“.

Родословие

Бележки 

Български учени от Македония
Родени в Струга
Български астрономи
Преподаватели в Софийския университет
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища
Български имигранти от Македония в София
Димитър
Дейци на Македонските братства